Преторіус Андріс (1798–1853) — лідер бурів, один із засновників Республіки Трансвааль, батько Мартинуса Преторіуса.
 Преторіус Мартинус Вессель (1819–1901) — бурський політичний діяч, засновник м. Преторія (ПАР).
 Преторіус Еміль (1883–1973) — німецький художник-графік, сценограф, мистецтвознавець, бібліофіл, педагог, державний діяч.